Laguna de Duero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Valladolid och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Laguna de Duero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Laguna de Duero är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Laguna de Duero. Runt Laguna de Duero är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Valladolid,  km norr om Laguna de Duero. Trakten runt Laguna de Duero består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon